Rokaly ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Rokaly (* 1996), rumänischer Eishockeyspieler
 Szilárd Rokaly (* 1998), rumänischer Eishockeyspieler